Мот:
 Мот — коммуна во Франции.
 Мот (божество) — бог подземного царства в мифологии Угарита.
 Мот — разг., транжира, человек неразумно тратящий деньги.
 Мот () — элемент умной пыли.
 МОТ — Международная организация труда.

Персоналии 
 Мот, Флоран (род. 1981) — французский певец, актёр и музыкант.
 Мот-Лакруа, Фердинан (настоящее имя Луи Фердинан Мотт; 1880—1941) — французский пианист и музыкальный педагог.
 Мот (настоящая фамилия Мельников; род. 1990) — российский музыкант, рэпер.

См. также